Zio Tibia (Uncle Creepy) – protagonista di Creepy, fumetto statunitense dell'orrore nato nel 1964
Zio Tibia Picture Show – programma televisivo italiano andato in onda dal 1989 al 1990
Zio Tibia (the Crypt Keeper) – presentatore dei telefilm de I racconti della cripta
Zio Tibia - La clinica dell'orrore – fumetto italiano di 6 numeri pubblicato dalla ACME tra gennaio e giugno 1991